Бакуне́ць — українське прізвище. Відомі носії:
 Бакунець Степан Сидорович (1925—2020) — вояк УПА, учасник боротьби за відновлення незалежности України.
 Бакунець Павло Андрійович (1987) — громадський та політичний діяч, народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища